Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan  (1611-1673) – szlachcic gaskoński, początkowo kapitan królewskich muszkieterów, później generał  
 D’Artagnan – postać fikcyjna, bohater trylogii Aleksandra Dumasa (ojca)
 D’Artagnan – powieść Henry’ego Bedforda-Jonesa
 D’Artagnan – film z 2001 roku

Zobacz też 
 D’Artagnan i trzej muszkieterowie – ujednoznacznienie